Рене́ Больф (; род. 25 февраля 1974, Валашске-Мезиржичи, ЧССР) — чешский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Воспитанник чехословацкого футбола. Обучался в школах команд «Рожнов-под-Радоштем», «Витковице», «Границе» и «ЛеРК» Брно. Почти всю карьеру провёл в Чехии, выступая за «Карвину», «Баник» из Остравы и «Спарту» из Праги. Также три года играл во французском «Осере». Всего в чемпионате Чехии провёл 260 игр, забил 28 голов. В европейских клубных турнирах провёл 29 игр (13 в Лиге чемпионов, 13 в кубке УЕФА и 3 в Лиге Европы). В конце 2012 года объявил о завершении карьеры. За всю карьеру в сборной и клубах провел 412 игр, забил 38 голов.

В сборной 
В сборной играл с 2000 по 2005 годы, провёл 34 матча. Выиграл бронзовые медали Евро-2004 в составе команды, участвовал в отборе к чемпионату мира 2006. На мировое первенство не поехал из-за травмы.

Личная жизнь 
Женат, с женой Владиславой имеет двух дочерей: Натали (род. в 1994) и Терезу (род. в 1999).

Достижения 
 Чемпион Чехии: 2000, 2004
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2004
 Обладатель кубка Франции: 2005

Статистика

Клубная

В сборной

Примечания 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Карвина»
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Осер»